Копоть Артем Юрійович (1972—1992) — радянський і російський хокеїст, захисник. Майстер спорту СРСР.
 Копоть Микола Іванович — в. о. начальника дільниці відокремленого підрозділу "Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Копоть-Журавницька Олена Федорівна (1525—?), за припущеннями деяких дослідників — перша українська поетеса, яка творила у барокову добу.

Примітки